Holmes megye (Florida)
Holmes megye (Mississippi)
Holmes megye (Ohio)